Буковица Горња је насељено мјесто и мјесна заједница у граду Бијељина

Становништво

Референце

Спољашње везе 

 Сајт града Бијељина
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена мјеста Града Бијељине
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини